Itura är ett släkte av hjuldjur. Itura ingår i familjen Ituridae. 

Itura är enda släktet i familjen Ituridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Itura